БКШ

 Теория БКШ — микроскопическая теория сверхпроводников.
 Белорецкая компьютерная школа (БКШ)

 См. также
 КБШ